BIC puede referirse a:
 las siglas de Bien de Interés Cultural, figura jurídica de protección de patrimonio cultural utilizada en varios países.
 Bic, empresa francesa conocida por hacer productos desechables de bajo costo, entre ellos encendedores, bolígrafos y maquinillas de afeitar.
 Código Internacional de una entidad Bancaria (en inglés: Bank Identifier Code).
 Bloque Independentista de Cuchas, coalición de partidos políticos independentistas aragoneses.
 Complejo ígneo de Bushveld (BIC, Bushveld Igneous Complex), estructura geológica localizada en Sudáfrica.
 Bic, equipo ciclista, conocido anteriormente como Saint-Raphaël o Ford France que compitió entre 1954 y 1974.
 Criterio de información bayesiano (BIC, Bayesian Information Criterion), criterio porbabilístico para la selección de modelos entre un conjunto finito.
 Bic Runga, cantante neozelandesa.
 Río Bîc, río moldavo afluente del Dniéster.